Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 4-es jelzésű, menetrend szerinti metróvonalak:

Európa

Ausztria 

 U4-es metróvonal (Bécs)

Csehország 

 D metróvonal (Prága)

Magyarország 

 M4-es metróvonal

Németország 

 U4-es metróvonal (Berlin)

 U4-es metróvonal (München)

Oroszország 

Filjovszkaja

Svédország 

 Sárga metróvonal (Stockholm)

Ázsia

Dél-Korea 

 4-es metró (Puszan)

 4-es metró (Szöul)

Kína 

 4-es metró (Peking)